Le qualificazioni del singolare maschile del Pacific Life Open 2004 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Pacific Life Open  2004 prevedevano 48 partecipanti di cui 12 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Joachim Johansson (primo turno)
 Fernando Verdasco (Qualificato)
 Dmitrij Tursunov (Qualificato)
 Stefan Koubek (primo turno)
 John van Lottum (Qualificato)
 Harel Levy (Qualificato)
 Thierry Ascione (Qualificato)
 Jeff Salzenstein (ultimo turno)
 Jean-René Lisnard (primo turno)
 Giovanni Lapentti (Qualificato)
 Todd Reid (ultimo turno)
 Wayne Arthurs (Qualificato)

 Ricardo Mello (ultimo turno)
 Zack Fleishman (primo turno)
 Federico Browne (Qualificato)
 Robert Kendrick (ultimo turno)
 Petr Kralert (primo turno)
 Giorgio Galimberti (ultimo turno)
 Álex Calatrava (ultimo turno)
 Hugo Armando (primo turno)
 Frédéric Niemeyer (Qualificato)
 Jan Hernych (primo turno)
 Alex Kim (primo turno)
 Răzvan Sabău (ultimo turno)

Qualificati 

 Federico Browne
 Fernando Verdasco
 Dmitrij Tursunov
 Glenn Weiner
 John van Lottum
 Harel Levy

 Thierry Ascione
 Jan Hernych
 Simon Larose
 Giovanni Lapentti
 Frédéric Niemeyer
 Wayne Arthurs

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 

Pacific Life Open 2004